Wahlkreis 96 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 96
 Landtagswahlkreis 96